The Clock est le titre de plusieurs œuvres :
 The Clock, film muet américain réalisé par William Worthington sorti en 1917 ;
 The Clock, titre original du film L'Horloge réalisé par Vincente Minnelli, sorti en 1945 ; 
 The Clock, série télévisée américaine (1949-1952) ; 
 The Clock, installation vidéo de Christian Marclay (2010) ; 
 The Clock, un personnage de comics.